

Cinema 
Argento vivo (Bombshell) – film del 1933 diretto da Victor Fleming 
Bombshell – film del 1997 diretto da Paul Wynne
Bombshell - La voce dello scandalo (Bombshell) – film del 2019 diretto da Jay Roach

Fumetto e animazione 
 Bombshell – personaggio dei fumetti della DC Comics
 Bombshell – supercattivo dei fumetti della Marvel Comics
 Bombshell – nome di vari personaggi nell'universo dei Transformers

Musica 
Bombshell – musical
Bombshell – album dei King Creosote
Bombshell –  album degli Hydrogyn
Bombshell – singolo dei Powerman 5000

Televisione 
La bomba (Bombshell) – episodio della prima stagione della serie tv Smash

Altro
Bombshell – videogioco del 2016